Lef (film), een Nederlandse film uit 1999 van Ron Termaat
 Lef, een personage uit de jeugdserie SpangaS
 LEF (tijdschrift), een kunsttijdschrift, uitgegeven in de Sovjet-Unie in de periode 1923-1925
LEF! (partij), een voormalig politieke partij voortgekomen uit het BNN-programma Lijst 0
 LEF (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen.

Overige
 Links Ecologisch Forum, een Vlaams overlegforum
 Leer Effe Fietsen, een Nederlands televisieprogramma